Op Roland Garros 1989 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 29 mei tot en met 11 juni 1989.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Martina Navrátilová en Pam Shriver hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Jana Novotná en Helena Suková, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Steffi Graf en Gabriela Sabatini.

Het als tweede geplaatste duo Larisa Savtsjenko en Natallja Zverava uit de Sovjet-Unie won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Steffi Graf en Gabriela Sabatini in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Savtsjenko had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; Zverava geen.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Sandra Wasserman en de Française Julie Halard waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij bereikten de tweede ronde.
 Ann Devries en de Amerikaanse Ann Grossman strandden in de eerste ronde.

Vijf Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Brenda Schultz speelde samen met de Hongaarse Andrea Temesvári – door drie reekshoofden uit te schakelen bereikten zij de halve finale, waarin de latere winnaressen te sterk voor hen waren.
 Manon Bollegraf en Eva Pfaff uit West-Duitsland waren als negende geplaatst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook voor Carin Bakkum en Nicole Jagerman viel het doek na de tweede ronde.
 Amy van Buuren en de West-Duitse Silke Frankl konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (op pagina 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1989